Seekogel kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Seekogel (bergstopp i Österrike, Salzburg), Politischer Bezirk Zell am See, 
 Seekogel (Kaunergrat), Tyrolen, Politischer Bezirk Imst, 
 Seekogel (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Landeck), 

Robotskapade Österrikeförgreningar